Výraz Seššú může označovat:

 Seššú Tójó – japonský malíř z 15. století
 provincie Seccu – stará japonská provincie